Pavlich ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Pedro Carrión Pavlich (* 1950), peruanischer Bischof
 Matthew Pavlich (* 1981), australischer Australian-Football-Spieler

Siehe auch:
 Pavelich